Тунберг () — фамилия.

Известные носители 
 Тунберг, Грета (род. 2003) — шведская активистка, борющаяся с изменением климата.
 Тунберг, Карл Петер (1743—1828) — шведский учёный-натуралист.
 Тунберг, Клас (1893—1973) — финский конькобежец.
 Тунберг, Олаф (1925—2020) — шведский актёр и режиссёр.